Alexandr Petrov () je jméno a příjmení více osob:

 Alexandr Dmitrijevič Petrov  (1794–1867), ruský šachový mistr
 Alexandr Petrov (basketbalista) (1939–2001) – sovětský basketbalista
 Alexandr Petrov (krasobruslař) (* 1999) – ruský krasobruslař
 Alexandr Petrov (* 1979) – ruský špion